O'Connor este un nume de familie de origine irlandeză, desemnând inițial Ó Conchobhair („nepot de bunic sau descendent al” familiei numite „Conchobhar”).

Istoric, au fost cel puțin cinci familii sau clanuri, fără legături de sânge într ele, numite Ó Conchobhair, din localitatea Derry, dar al căror nume a evoluat în mult mai actualele Sligo/Roscommon, Offaly/Laoise, Clare și Kerry.

Listă de oameni cu numele de familie O'Connor

Legi și politică 

 Arthur O'Connor, numeroase intrări, dezambiguizare;
 Arthur O'Connor (MP) (1844–1923), Membru al Parlamentului Regatului Unit (Member of Parliament) pentru Queen's County;
 Basil O'Connor (1892–1972), avocat american, co-fondator al National Foundation for Infantile Paralysis împreună cu Franklin D. Roosevelt;
 Bob O'Connor (primar) (1944–2006), primar al orașului Pittsburgh, statul ;
 Cathal Crobhdearg Ua Conchobair (1153–1224), rege al regatului Connacht din Irlanda de azi;
 Conchobar Máenmaige Ua Conchobhair (d. 1189), ultimul rege independent al regatului Connacht;
 Dennis O'Connor (judecător), judecător al Curții Supreme de Justiție (în original, Associate Chief Justice) al provinciei ;
 Dennis O'Connor (preot) (1841–1911), episcop al orașului Toronto, Canada;
 Edmund O'Connor (1848–1898), președinte interimar (în original, President Pro Tempore) al Senatului statului  (în original, New Tork State Senate) în 1895;
 Feargus O'Connor (1794–1855), lider politic cartist (în original, Irish Chartist leader);
 Feidhlim Mac Aoidh Ó Conchobhair, 1293–1316, rege al regatului Connacht;
 Frank D. O'Connor (1909–1992), politician din statul New York;
 Frank O'Connor (1903–1966), politician canadian;
 Gavan O'Connor (b. 1947), politician australian;
 Gordon O'Connor (b. 1939), politician canadian;
 James O'Connor (episcop) (1823–1891), episcop irlandez-american;
 James O'Connor (politician Louisiana) (1870–1941), politician american din statul ;
 John O'Connor (politician canadian) (1824–1887), politician canadian;
 John Joseph O'Connor (1920–2000), episcop cardinal al statului New York;
 Joseph O'Connor, autor irlandez;
 Joseph O'Connor (politician), soldat, politician și revoluționar irlandez;
 Joseph O'Conor (1916–2001), actor irlandez;
 Sir Kenneth O'Connor (n. 1896), judecător britanic;
 Larry O'Connor (n. 1956), politician canadian;
 Máireag Bean Uí Conchobhair Fáilghe, (d. 1451), regină irlandeză, patroană a artelor;
 Maureen O'Connor (n. 1951), guvernator adjunct al statului , membră a Curții Supeme de Justiție a statului Ohio (în original, Ohio Supreme Court of Justice); 
 Maureen O'Connor ((politician California) (n. 1946), primar al orașului San Diego, statul , între anii 1985 — 1992;
 Matt O'Connor (activist), fondator al grupului  Tați pentru justiție (în original, Fathers 4 Justice);
 Michael A. O'Connor, primar al localității Berwyn, statul ;
 Michael O'Connor (politician australian) (1865–1940), politician din Australia;
 Michael O'Connor (episcop) (1810–1872), episcop catolic;
 Patrick J. O'Connor, consilier municipal al orașului Chicago;
 Richard O'Connor (politician) (1851–1912), jurist și politician australian;
 Ruaidhrí Ó Conchobhair (d. 1198), ultimul Rege al Irlandei (în original, High King of Ireland), cunoscut și Rory O'Connor;
 Sandra Day O'Connor (n. 1930), prima femeie propusă de președintele Ronald Reagan și apoi confirmată ca judecătoare asociată a Curții Supreme de Justiție a  a Americii;
 T.P. O'Connor (1848–1929), jurnalist și politician irlandez;
 Toirdealbhach Mac Ruaidhrí Ó Conchobhair (1088–1156), rege al Irlandei (și original, High King of Ireland), cunoscut și ca Turlough O'Connor;
 Terence O'Connor (1891–1940), politician britanic;
 William Patrick O'Connor, episcop (1942–1946) al Diocezei Romano-Catolice a Regiunii Superior (în original, Bishop of the Roman Catholic Diocese of Superior.

Militari 

 Arthur O'Connor, numeroase intrări, dezambiguizare;
 Arthur O'Connor (United Irishman) (1763–1852), general francez și al United Irishmen;
 Bryan D. O'Connor (n. 1946), astronaut american;
 Luke O'Connor (1831–1915), primul acceptor al ordinului Victoria Cross and British General;
 Richard O'Connor (1889–1981), general britanic.

Academici și oameni de știință 

 C. Y. O'Connor (1843–1902), inginer irlandezi;
 David O'Connor (Egyptologist), egiptolog australian;
 J. Dennis O'Connor, administrator academic american;
 Johnson O'Connor (1891–1973), psihometric american.

Artă 

 Brian O'Connor, basisit american;
 Caroline O'Connor (n. 1962), actriță, cântăreț și dansator australian;
 Carroll O'Connor (1924–2001), actor american;
 Claudio O'Connor (n. 1963), cântăreț argentinian;
 Des O'Connor (n. 1932), cântăreț și comediant britanic;
 Donald O'Connor (1925–2003), actor american; 
 Ella Marija Lani Yelich-O'Connor, cunoscută mai ales ca Lorde (n. 1996), cantautoare din Noua Zeelandă;
 Flannery O'Connor (1925–1964), autor american;
 Frank O'Connor (1903–1966), autor irlandez;
 Frank O'Connor (actor) (1897–1979), actor american, soț al scriitoarei Ayn Rand;
 Gavin O'Connor (n. 1964), actor, regizor de film, scenarist, producător de film american; 
 Gavin O'Connor (n. 1972), autor irlandez;
 Hazel O'Connor (n. 1955), actriță și cântăreață englezoaică;
 James O'Connor (toboșar), baterist (toboșar) american;
 Jim O'Connor, actor american;
 Joe O'Connor (actor), actor american;
 Joseph O'Connor (n. 1963), romancier irlandez;
 Mark O'Connor (n. 1961), violonist american;
 Raymond O'Connor (n. 1952), actor american;
 Renée O'Connor (n. 1971), actriță americană;
 Sinéad O'Connor (n. 1966), cantautoare irlandeză;
 Una O'Connor (actriță) (1880–1959), actriță irlandeză;
 O'Connor (formație), formație muzicală argentiniană.

Sport 

 Adrian O'Connor (n. 1978), înotător irlandez;
 Cian O'Connor (călăreț, 1979) (n. 1979), călăreț irlandez;
 Bernard O'Connor (n. 1979), fotbalist galez;
 Brian O'Connor (antrenor), antrenor principal al echipei de baseball a University of Virginia;
 Christy O'Connor Jnr (n. 1948), jucător de golf irlandez;
 Christy O'Connor Snr (n. 1924), jucător de golf irlandez, unchi al Christy Jnr (Junior);
 Dan O'Connor (baseball) (1868–1942), judecător de baseball canadian;
 David O'Connor (călăreț, 1962) (n. 1962), călăreț și crescător de cai irlandez;
 Donncha O'Connor (n. 1981), medaliat al Cork All Ireland (Senior Medalist);
 Gary O'Connor (n. 1974), portar de fotbal scoțian;
 Garry O'Connor (n. 1983), fotbalist scoțian (a jucat la Hibernian, Lokomotiv Moscow, Birmingham City, Scotland);
 James O'Connor (fotbalist născut 1979) (n. 1979), fotbalist irlandez;
 James O'Connor (fotbalist născut 1984) (n. 1984), fotbalist britanic;
 James O'Connor (rugby) (n. 1990), jucător de rugby australian;
 Jamesie O'Connor (n. 1971), Irish hurler;
 Jennifer O'Connor (n. 1984), jucător de netball din Australia;
 Karen O'Connor (n. 1958), călăreață americană;
 Mary O'Connor (atletă) (n. 1955), alergătoare de distanță lungă din Noua Zeelandă;
 Michael O'Connor (rugby) (n. 1960), jucător de rugby australian (în original, rugby union and rugby league player);
 Michael O'Connor (fotbalist născut 1987), jucător de fotbal din Irlanda de Nord;
 Michael O'Connor (baseball) (n. 1980), jucător de baseball (în original, Major League Baseball player);
 Patrick O'Connor (atlete), sprinter din Jamaica;
 Pat O'Connor (Formula One) (1928–1958), șofer profesionist de Formula One;
 Paul O'Connor (Gaelic footballer), fotbalist irlandez;
 Paul O'Connor (schior), schior irlandez;
 Peter O'Connor (atlet) (1872–1957), atlet irlandez;
 Red O'Connor, jucător de fotbal american;
 Tommy O'Connor, fotbalist irlandez;
 William Joseph O'Connor (1862–1892), vâslaș profesionist canadian.

Alte utilizări ale numelui 

 Brendan O'Connor (dezambiguizare), mai multe intrări și persoane;
 Daniel O'Connor (dezambiguizare), mai multe intrări și persoane;
 Erin O'Connor (n. 1978), super-model britanic;
 Liam O'Connor (dezambiguizare), mai multe intrări și persoane;
 Terry O'Connor (dezambiguizare), mai multe intrări și persoane;
 Tom O'Connor (dezambiguizare), mai multe intrări și persoane.

Nume similare 

 O'Conner
 Conner
 Connor
 Conor
 O'Conor Don
 O Connor Sligo

Articole similare 

 O'Connor (dezambiguizare), pagină de dezambiguizare;

Legături externe 

 O'Connor Clan of Ireland

Nume de familie de origine irlandeză